Six navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Sandwich, soit d'après la ville côtière de Sandwich, soit en l'honneur d'un des titulaires du titre de comte de Sandwich, en particulier le Vice-Admiral Edouard Montagu,  comte de Sandwich et le First Lord of the Admiralty John Montagu,  comte de Sandwich. La construction d'un septième navire est débutée mais ne sera jamais terminée :

, un vaisseau de ligne de deuxième rang de 90 canons. Lancé en 1679, il est reconstruit en 1712, transformé en ponton en 1752 et démantelé en 1770.
, un vaisseau de ligne de deuxième rang de 98 canons. Lancé en 1759, il est converti en batterie flottante en 1780, affecté au service de port à partir de 1790 et démantelé en 1810.
, un navire de 24 canons. Lancé comme navire marchand sous le nom de Majority, il est acquis en 1780 et capturé par les Français en 1781.
, un cotre de 10 canons, acquis en 1804 et vendu en 1805.
HMS Sandwich, un schooner de 12 canons, acquis en 1805 et baptisé . Il est renommé HMS Sandwich en 1807 et démantelé en 1809.
HMS Sandwich devait être un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons. Sa construction débute en 1809, mais elle est annulée en 1811.
, un sloop de  lancé en 1928 et vendu pour être démantelé en 1946.

Nom de bateau de la Royal Navy